Rusk kan syfta på:

Geografi 
 Rusk, Texas

Personer 
 Dean Rusk (1909–1994), amerikansk politiker
 Jeremiah McLain Rusk (1830–1893), amerikansk politiker
 Thomas Jefferson Rusk (1803–1857), amerikansk politiker

Se även 
 Rusk County